Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro es el nombre de varias iglesias cristianas dedicadas a la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Chile 
 Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Santiago de Chile.

En Colombia 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Medellín.

En Ecuador 
Basílica de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Cuenca.

En El Salvador 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en San Salvador.

En España 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Jerez de la Frontera.

 Iglesia del Perpetuo Socorro, en Granada.

En Estados Unidos 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Altus, Arkansas.

En Reino Unido 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en Londres.

En Venezuela 
 Iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, en el estado de Anzoátegui.